Алексей Аверьянов:
 Аверьянов, Алексей Александрович (1876—1952) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Аверьянов, Алексей Анатольевич (род. 1985) — российский футболист.
 Аверьянов, Алексей Григорьевич (род. 1973) — российский футболист.